Doubrovka désigne :
 Doubrovka (oblast de Briansk), un village de l'oblast de Briansk en Russie
 Doubrovka (oblast de Kirov), un village de l'oblast de Kirov en Russie 
 Doubrovka (oblast de Léningrad), un village de l'oblast de Léningrad en Russie
 Doubrovka (métro de Moscou), une station de la ligne Lioublinskaïa du métro de Moscou.